У́бля — топоним:

 Убля — село в Словакии.
 Убля — река в Курской и Белгородской областях России. 
 Убля (приток Ужа) — река в Словакии и на Украине.